Montagne (Trente), een gemeente in de Italiaanse provincie Trente
Montagne (Franse revolutie), een partij tijdens de Franse revolutie
Gebergten in Frankrijk:
Montagne Noire
Montagne Sainte-Victoire

Montagne (Gironde)
Montagne (Isère)
ook:
Montagne-Fayel, Somme
Montagney-Servigney, Doubs
La Montagne (Loire-Atlantique)
La Montagne (Haute-Saône)

Personen
Chiel Montagne, een Nederlandse presentator